EGPA ist die Bezeichnung (Abkürzung) für:

 ICAO-Code Flughafens Kirkwall, den Orkney Islands, in Schottland
 Die abkürzende medizinische Bezeichnung für eosinophilic granulomatosis with polyangiitis, meist als Churg-Strauss-Syndrom bekannt

Abkürzung